Овсянкин (Овсянкина) — русская фамилия.

Овсянкин 
 Овсянкин, Вадим Авдеевич (1939—1968) — заслуженный мастер спорта (самолётный спорт, 1967), чемпион СССР по высшему пилотажу.
 Овсянкин, Владимир Александрович (1909—1985) — советский историк, профессор ЛГУ.
 Овсянкин, Евгений Иванович (1927—2010) — советский историк-краевед, почётный гражданин Архангельска. 
 Овсянкин, Михаил Иванович (1920—1978) — Герой Советского Союза.

Овсянкина 
 Овсянкина, Надежда Кирилловна (1922—1994) — Герой Социалистического Труда.

Двойная фамилия 
 Рикерс-Овсянкина, Мария Арсеньевна (1898—1993) — немецко-американский психолог.

См. также 
 Овсянкино